
Termin -{CLIP}- ima više značenja.
 Proopiomelanokortin, intermedijarni peptid kortikotropina
 CLIP (protein), klasa II invarijantnih peptidnih lanaca
 Kortikotropinu-sličan intermedijarni peptid, peptidni hormon